Collingwood je lahko:
 HMS Collingwood - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
Collingwood, Ontario
Collingwood, Nova Zelandija
Collingwood, Northumberland
Collingwood College
 Collingwood (priimek)